

Villes du Népal de plus de  habitants

Annexes

Sources 
 
Central Bureau of Statistics, Final result of population and housing census 2011, VDC/Municipality, Table 2 ()

Liens externes 

 Bureau Central des Statistiques
 Ministère des Finances (PDF 556 kB)
 City Population

Nepal
 
Liste en rapport avec le Népal